(1950- ), actrice australienne.
 Béatrice Giblin ou Béatrice Giblin-Delvallet (1947- ), universitaire française, spécialiste en géopolitique.
 Irene M. Giblin ou Irene Marie Giblin (1888-1974), pianiste et compositrice américaine de ragtime.
  (????- ), musicien anglais. 
  (????- ), mathématicien anglais.

Autres 
 (7728) Giblin, nom d’un astéroïde.